

Patronyme

Toponyme 

 , village danois.

Titres 

 Løve est le troisième album de Julien Doré, paru le .
 Løve Live est le premier album « live » de Julien Doré, paru le .

Homonymie de patronyme danois